La Coppa di Israele 2023, nota anche come the Migdal State Cup per ragioni di sponsorizzazione, è la 63ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano le prime otto squadre classificate dopo il girone di andata della Ligat ha'Al 2022-2023.

Maccabi Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
Ironi Nes Ziona
Hapoel Holon

Hapoel Gerusalemme
Bnei Herzliya
Hapoel Be'er Sheva
Hapoel Haifa

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2022-2023
Coppa di Lega 2022

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2023
Coppa di Israele di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Gerusalemme